

Sigle 
 Banach Center (Stefan Banach International Mathematical Center)
 Basso continuo
 BookCrossing
 BookCity
 Boston College
 Brigate Comuniste
 Ordine Basiliano di San Giovanni Battista

Codici 
 BC – codice vettore IATA di Skymark Airlines
 BC – codice ISO 3166-2:CA della Columbia Britannica (Canada)
 BC – codice ISO 3166-2:CD della provincia di Bas-Congo (Repubblica Democratica del Congo)
 BC – codice ISO 3166-2:HU di Békéscsaba (Ungheria)
 BC – codice ISO 3166-2:MX della Bassa California (Messico)
 BC – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Bacău (Romania)
 BC – codice ISO 3166-2:SK della regione di Banská Bystrica (Slovacchia)
 BC – tail code del 110th Attack Wing (USAF – Michigan ANG); sta per "Battle Creek".

Trasporti 
 BC – targa automobilistica di Tropojë, Albania
 BC – targa automobilistica di Biberach an der Riß, Germania

Altro 
  b.C. e BC – abbreviazioni di before Christ, espressione in lingua inglese equivalente all'italiano a.C. avanti Cristo
b.c. – in musica, abbreviazione di basso continuo
 B.C. – striscia a fumetti di Johnny Hart pubblicata fin dal 1958
 BC – linguaggio di programmazione